Amenemnesu – władca starożytnego Egiptu, z XXI dynastii. 

Najstarszy syn Smendesa I I i Tentamon II, córki Ramzesa XI. Prawdopodobnie współrządził ze swym młodszym, przyrodnim bratem Psusennesem I. Niewiele jest świadectw mówiących o dokonaniach tego władcy. Rządy sprawował około 4 lat. Rezydował w Tanis, które za jego panowania zaczęło odgrywać znaczącą rolę, rozrastając się do roli metropolii. Głównym ośrodkiem stała się świątynia Amona-Ra, która z czasem osiągnęła znaczenie równe świątyniom Amona w Tebach, stając się miejscem pochówku władców tanickich. W okresie rządów Amenemnesu w Tanis, w Tebach rozpoczął się pontyfikat Mencheperre.

Bibliografia 
 
 
 Schneider Th. – Leksykon faraonów, PWN, Kraków-Warszawa 2001, .
 Jacq Ch. – Podróż po Egipcie faraonów, Świat Książki, Warszawa 2004,  Nr 4380.
 Jacq Ch. – Sekrety Egiptu faraonów, Świat Książki, Warszawa 2006,  Nr 5023.
 Lipińska J., Marciniak M. – Mitologia starożytnego Egiptu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2002,, 

Faraonowie XXI dynastii